Příjmení Mužík nosí více významných osobností:

 Augustin Eugen Mužík (1859–1925) – český básník a překladatel
 Čeněk Mužík (1906–1988) – český architekt
 Jaroslav Mužík (* 1946) – slovenský fotbalista
 Jiří Mužík (* 1976) – český sportovec, atlet-běžec
 Josef Mužík – více osob
 Marek Mužík (* 1975) – český basketbalista
 Miroslav Mužík (1948-2002) – český pedagog a farmaceut
 Stanislav Mužík (1945-2017) - český hokejista
 Tomáš Mužík (* 1986) – český judista
 Vladislav Mužík (* 1952) – český vysokoškolský pedagog

ženská varianta s přechýlením
 Ludmila Zlesáková-Nosilová-Mužíková (1900–1969), česká ekonomka a národohospodářka